Laserpitium chironicum är en flockblommig växtart som beskrevs av John Hill. Laserpitium chironicum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
chironicum